Львовский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Токарёвского района Тамбовской области России.

Административный центр — деревня Петровское.

Законом Тамбовской области от 24 мая 2013 года № 271-З Львовский и Чичеринский сельсоветы были преобразованы, путём их объединения, в Чичеринский сельсовет.

Населенные пункты 
На территории поселения находилось 3 населённых пункта: деревня Петровское, посёлок Красный, село Львово.

Примечания 

Муниципальные образования Токарёвского района
Упразднённые сельские поселения Тамбовской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году